Межин може да се отнася за:

Полша 
 Межин, село в Варминско-Мазурско войводство, в Новомейски окръг, в Община Бискупец
 Межин, село в Великополско войводство, в Мендзиходски окръг, в Община Мендзиход
 Межин, село в Западнопоморско войводство, в Бялогардски окръг, в Община Карлино
 Межин, махала в Западнопоморско войводство, в Грифишки окръг, в Община Грифице
 Межин, село в Западнопоморско войводство, в Полишки окръг, в Община Добра
 Межин, село в Лодзко войводство, в Пьотърковски окръг, в Община Розпша
 Межин, село в Швентокшиско войводство, в Йенджейовски окръг, в Община Сенджишов